De Levellers, een 17e-eeuwse egalitaire beweging in Engeland en de Engelse koloniën in Amerika
 Levellers (band), genoemd naar de vorige.